Бужбецкий — русская фамилия. Известные носители:

 Бужбецкий, Александр Иванович (1806—1854) — подполковник, Георгиевский кавалер (№ 9213; 26 ноября 1853).
 Бужбецкий, Иван Лаврентьевич (1770—1835) — отставной майор, коллежский советник, Георгиевский кавалер.
 Бужбецкий, Ростислав Дмитриевич (1909—1996) — российский архитектор, поэт, генеалог.